Duett ( duo = zwei) bezeichnet:
 Duett, musikalisches Werk, das von zwei Musikern vorgetragen wird
 Duett, Musikgruppe, die 1990 die nationale Vorentscheidung für Österreich beim Eurovision Song Contest gewann, aber später disqualifiziert wurde, siehe Österreich beim Eurovision Song Contest#1990 und 1991
 Duett (Zigarette), eine Zigarettenmarke
 Duett: Volvo PV445 (Kombiversion des Buckelvolvos)

Siehe auch
 
 Duo